Geografie:
Darwin (Australië), de hoofdstad van het Noordelijk Territorium van Australië
Darwin (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Darwin (eiland), een eiland van de Galapagoseilanden
Darwin (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Darwin (Falkland), een dorp op de Falklandeilanden

Overige:
Darwin (ESA), een nooit gelanceerde Europese ruimtesonde voor onderzoek op infrarode straling
Darwin OS, een besturingssysteem gebruikt als basis van Mac OS X
Darwin (Marvel), een personage van Marvel Comics
Darwin Airline, een luchtvaartmaatschappij in Zwitserland
Darwin!, een album van Banco del Mutuo Soccorso
Beagle: In het kielzog van Darwin, een documentaireserie
Darwin Award, een prijs voor domheid

Personen
Erasmus Darwin (1731–1802), een Brits natuuronderzoeker, dichter en grootvader van Charles Darwin
Charles Darwin (1809–1882), een Brits natuuronderzoeker
William Darwin, de eerste zoon van Charles
Anne Darwin (1841–1851), de eerste dochter van Charles
Mary Eleanor Darwin (1842–1842), de tweede dochter van Charles, stierf als baby
'Etty' Darwin, de derde dochter van Charles
George Darwin, de tweede zoon van Charles (astronoom)
Elizabeth 'Be–ssy' Darwin, de vierde dochter van Charles
Francis Darwin (1848–1925), de derde zoon van Charles (botanicus)
Leonard Darwin, de vierde zoon van Charles
Horace Darwin (1851–1928), de vijfde zoon van Charles (civiel ingenieur)
Charles Waring Darwin (1856–1858), de zesde zoon van Charles.